2 miejscowości w Polsce: 
 Koszewnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń 
 Koszewnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno